Fukuivenator paradoxus — викопний вид невеликих тероподних динозаврів з клади Maniraptora, що існував у ранній крейді. Рештки відкриті на території Японії. Ймовірно, всеїдний ранній представник клади Therizinosauria.

Примітки 

Целурозаври
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2016